Ву́лиця Цулукі́дзе — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Цулукідзе — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

 Вулиця Цулукідзе — колишня назва вулиці Наталі Забіли ​в місті Київ.
 Вулиця Цулукідзе — колишня назва вулиці Лідії Липковської в місті Чернівці.

Див. також
 Цулукідзе (значення)

Вулиці, названі на честь людей